Il toponimo Kawama può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kawama, comune del distretto di Chililabombwe
Kawama, comune del distretto di Kabwe
Kawama, comune del distretto di Kitwe
Kawama, comune del distretto di Luanshya
Kawama, comune del distretto di Mufulira
Kawama, comune del distretto di Ndola